José Mari (José María Romero Poyón) – hiszpański piłkarz 
 José María Romero López – hiszpański XIX-wieczny malarz